Kotar (god), fenicische god
Kotar (India), een plaats in India